|-
| 217901 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217902 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217903 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217904 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217905 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217906 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217907 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217908 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217909 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217910 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217911 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217912 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217913 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217914 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217915 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217916 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217917 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217918 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217919 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217920 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217921 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217922 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217923 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217924 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217925 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217926 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217927 - || ||  || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 217928 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217929 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217930 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217931 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217932 - || ||  || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 217933 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217934 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217935 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217936 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217937 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217938 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217939 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217940 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217941 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217942 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217943 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217944 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217945 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217946 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217947 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217948 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217949 - || ||  || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 217950 - || ||  || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 217951 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217952 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217953 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217954 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217955 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217956 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217957 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217958 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217959 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217960 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217961 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217962 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217963 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217964 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217965 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217966 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217967 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217968 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217969 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217970 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217971 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217972 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217973 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217974 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217975 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217976 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217977 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217978 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217979 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217980 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217981 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217982 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217983 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217984 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217985 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217986 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217987 - || ||  || Apache Point || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 217988 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217989 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217990 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217991 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217992 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217993 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217994 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217995 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217996 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217997 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217998 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217999 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 218000 - || ||  || Socorro || LINEAR
|}

 
7